Фаббиани () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Фаббиани, Оскар (род. 1950) — аргентинский футболист.
 Фаббиани, Кристиан (род. 1983) — аргентинский футболист.